Nicolas Aubé-Kubel  (né le  à Slave Lake dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 
Nicolas Aubé-Kubel est né à Slave Lake mais a déménagé à Sorel-Tracy au Québec avec sa mère Annie à l'âge de deux ans.

Il remporte la Coupe Stanley 2022 avec l'Avalanche du Colorado.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2012-2013 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||64 ||10 ||17 ||27 ||26 ||10 ||1 ||0 ||1 ||8
|-
| 2013-2014 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||65 ||22 ||31 ||53 ||61 ||24 ||4 ||9 ||13 ||20
|-
| 2014-2015 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||61 ||38 ||42 ||80 ||81 ||17 ||5 ||10 ||15 ||22
|-
| 2015-2016 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||61 ||38 ||46 ||84 ||71 ||6 ||3 ||0 ||3 ||12
|-
| 2015-2016 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||6 ||2 ||1 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||71 ||9 ||9 ||18 ||55 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2017-2018 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||72 ||18 ||28 ||46 ||86 ||10 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
| 2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||54 ||16 ||14 ||30 ||69 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 26 ||5 ||3 ||8 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Flyers de Philadelphie || LNH || 36 || 7 || 8 || 15 || 19 || 13 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH  ||  50 || 3 || 9 || 12 || 44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Flyers de Philadelphie || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Avalanche du Colorado || LNH || 67 || 11 || 11 || 22 || 41 || 14 || 0 || 0 || 0 || 4

| 169 || 21 || 29 || 50 || 110 || 27 || 2 || 1 || 3 || 12

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2021-2022 : vainqueur de la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado

Références 

Naissance en mai 1996
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Flyers de Philadelphie
Champion de la Coupe Stanley